Осорно-ла-Майор ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 89,16 км². Население — 1454 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Colegio Público Nuestra Señora de Ronte
 Polígono Industrial de Osorno
 Censo Provincial de Vivienda y Suelo
 Alimentos de Palencia
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии